Красная книга Орловской области — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Орловской области. Она была подготовлена коллективом учёных под редакцией О. М. Пригоряну и при содействии администрации Орловской области.

Издание 
Первое издание Красной книги Орловской области выпущено в 2007 году. Красная книга Орловской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В издании представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Орловской области, который включает  140 видов растений и 120 видов животных.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Примечания

Литература 
 Красная книга Орловской области: [Грибы. Растения. Животные] / Администрация Орловской области; [отв. ред. О. М. Пригоряну]. — изд. 1-е, офиц. — Орел: Центр Ковыль: [Изд. А. В. Воробьев], 2007. — 264 с.

Ссылки

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Орловской области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Орловской области
 Список беспозвоночных, занесённых в Красную книгу Орловской области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Орловской области
 Список моховидных, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу Орловской области

География Орловской области
О